Plaats in Indonesië
 Budiharja (Sindangkasih), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
 Budiharja (Cililin), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java